Голден:

Люди 
 Голден, Артур (род. 1956) — американский японист и писатель.
  (род. 2001) — южноафриканский регбист, игрок Высшего дивизиона Кубка Карри в составе клуба «Шаркс».
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Аризона Кардиналс».
  (род. 1992) — американская мотогонщица, чемпионка Всемирных экстремальных игр в гонках (2011, 2012).
  (род. 1925) — американский юрист и политик, президент боро Бруклин (1977—2001).
  (1929—2018) — американский теннисист, бронзовый медалист Панамериканских игр в мужских и смешанных парах (1959).
  (1936—2017) — нидерландский художник, лауреат премии Хейнекена (2004).
  (род. 1982) — американский морской пехотинец и политик, член Палаты представителей (с 2019).
  (1891—1971) — американский юрист политик, член Палаты представителей (1949—1955).
  (род. 1985) — британский игрок в регбилиг в составе клуба Суперлиги «Уэйкфилд Тринити».
  (род. 1977) — игрок в аериканский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Тампа-Бэй Бакканирс».
  (род. 1936) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Доджерс» и «Хьюстон Кольт Форти-Файверс».
  (1896—1936) — американский гольфист, обладатель первого Кубка Райдера (1927).
  (1963—2001) — американская лыжница, паралимпийская чемпионка в скоростном спуске и гигантском слаломе в классе LW2 (1988).
  (род. 1957) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за специальный репортаж (2004).
 Голден, Кентрелл Десин (более известен как YoungBoy Never Broke Again; род. 1999) — американский рэпер, певец и автор песен.
 Голден, Кристофер — американский писатель и сценарист, лауреат премии Брэма Стокера за нехудожественное произведение (1992) и роман (2017).
 Голден, Лили (по советскому паспорту Ли́я Оливе́ровна Го́лден; 1934—2010) — общественная деятельница, борец с расизмом, учёный-африканист.
  (1878—1954) — британский общественный деятель, генеральный секретарь организации Save the Children (1920—1937).
  (1851—1929) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1942) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Вайоминг (1994—1996).
  (род. 1976) — британский игрок в регбилиг в составе клубов Суперлиги «Лидс Ринос» и «Лондон Бронкос».
  (род. 1950) — американская писательница.
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Аризона Кардиналс» и «Нью-Йорк Джайентс».
  (1836—1872) — американский солдат, участник Индейских войн, обладатель Медали Почёта (1868).
 Голден, Питер Бенджамин (род. 1941) — американский историк-тюрколог, исламовед.
  (Род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».
  (1888—1961) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Сент-Луис Кардиналс».
  (род. 1973) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание лос-анджелесского Музея современного искусства.
  (род. 1965) — американская галеристка, член Американской академии искусств и наук (с 2018).
  (род. 1959) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс».
 Голден, Трэй (Роберт) (род. 1991) — американский баскетболист.
 Голден, Уильям:
  (1909—2007) — американский предприниматель и филантроп, обладатель Медали общественного благосостояния (1996).
  (1911—1959) — американский графический дизайнер, обладатель медали Американского института графических искусств (1988).
  (род. 1953) — британская бегунья, обладатель 3-го места Кубка Европы по лёгкой атлетике в эстафете 4×100 м (1970, 1973) и беге на 200 м (1973).
 Голден, Энни (род. 1951) — американская актриса и певица.
  (род. 1927) — американская художница.

 Ганди-Голден, Антонио (род. 1998) — игрок в американский футбол в составе клуба «Вашингтон».

Топонимы 
 Голден — деревня в Ирландии.
 Голден — муниципалитет в штате Колорадо, США.

Прочее 
 Голден (пляжный футбольный клуб)
 Голден Делишес — сорт яблок

См. также 
 Гольден, Диана (ур. Диана Гольденберг Хименес; род. 1965) — колумбийская и мексиканская актриса.